Fonte Longa ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Fonte Longa (Carrazeda de Ansiães)
 Fonte Longa (Mêda)